Premier League Manager of the Season is een voetbalprijs uit Engeland die sinds 1994 jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste trainer in de Premier League, de hoogste Engelse voetbaldivisie. 

Sir Alex Ferguson, trainer van Manchester United van 1986 tot 2013, is recordhouder met elf onderscheidingen. Josep Guardiola, José Mourinho en Arsène Wenger namen de prijs drie keer mee naar huis. Harry Redknapp en Alan Pardew zijn vooralsnog de enige Engelse winnaars, reeds dertien keer ging de prijs naar een Schotse trainer. 

De organisatie is in handen van de FA, terwijl de sponsoring wordt verzorgd door de financiële dienstverlener Barclays.

Winnaars

Zie ook 
 PFA Players' Player of the Year
 Premier League Player of the Month
 Premier League Golden Boot

Voetbalprijs
Voetbal in Engeland